West Atlantic UK Limited (ранее известная как Atlantic Airlines Ltd) — британская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Ковентри (Западная Англия). Занимается перевозкой грузов по Европе и через Атлантический океан.

Флот авиакомпании

Флот West Atlantic UK в январе 2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Atlantic Airlines

Авиакомпании Великобритании
Грузовые авиакомпании